Aeroport de Trapani-Birgi , aeroport públic i militar a Trapani (Sicília, Itàlia).
 Turun Palloseura, club esportiu finlandès de la ciutat de Turku, dedicat a la pràctica del futbol i l'hoquei gel.
 Videojoc d'acció en tercera persona , gènere de videojoc amb gràfics en 3D, on el personatge es veu amb un angle amb perspectiva.